Isle of Skye ist der Name

 der schottischen Insel Isle of Skye
 die amerikanische Kneipe Isle of Skye (New York)
 die kanadische Insel Isle of Skye (Ontario) (Muskoka Lakes)
 des schottischen Flugplatzes Isle of Skye (Broadford) Airfield, siehe Flugplatz Broadford
 des Brett- und Legespiels Isle of Skye: Vom Häuptling zum König